Entraigues est un toponyme signifiant "entre les eaux". On lui doit entre autres :
 Entraigues, commune française de l'Isère ;
 Entraigues, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Entraigues, village regroupé à la commune de Langé dans l'Indre.

Voir aussi 
 Entraigues-sur-la-Sorgue, commune française de Vaucluse ;
 Antraigues-sur-Volane, ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à la commune nouvelle de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc sous le statut de commune déléguée dans l'Ardèche ;
 Égliseneuve-d'Entraigues, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Entraygues-sur-Truyère, commune française de l'Aveyron.
 Saint-Martial-Entraygues, commune française de la Corrèze. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France